AD steht für:
 Abteilungsdirektor, siehe Höherer Dienst
 Acción Democrática, die sozialdemokratische Partei Venezuelas
 Action directe (Untergrundorganisation), eine ehemalige französische Untergrundorganisation (1979–1987)
 Active Directory, ein Verzeichnisdienst von Microsoft-Windows-Betriebssystemen
 AD (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Adenoid Degeneration, siehe Adenoviridae
 AD (Tageszeitung), vormals Algemeen Dagblad, eine niederländische Tageszeitung
 Administration, Funktions- und Gehaltsgruppe für EU-Beamte
 Air Departement, Luftfahrtabteilung der britischen Admiralität vor 1915
 Lufttüchtigkeitsanweisung (englisch ), verbindliche Anweisung einer Zulassungsbehörde von Fluggeräten
 Albrecht Dürer (1471–1528), deutscher Maler, Grafiker, Mathematiker und Kunsttheoretiker
 Aliança Democrata, ein Wahlbündnis in Osttimor 2023
 Alliance démocratique, eine Partei in der Dritten Französischen Republik (1901–1940)
 Alliance for Democracy (Mali), eine politische Partei in Mali
 Alliance for Democracy (Nigeria), eine politische Partei in Nigeria
 Alliance of Democrats (Lesotho), politische Partei in Lesotho
 Alternattiva Demokratika, eine ehemalige politische Partei in Malta
 Ancillae Domini, Pauperes Ancillae Jesu Christi Arme Dienstmägde Jesu Christi; Dernbacher Schwestern
 Andorra, nach dem Ländercode der ISO 3166-1
 Anlagendeckung
 Anno Diocletiani
 Antidepressivum, Medikamentenklasse
 Antike Denkmäler, archäologische Buchreihe
 Antiproton Decelerator, ein Speicherring am CERN
 Arbeitsgemeinschaft Druckbehälter, ein gemeinsames Regelwerk von mehreren Verbänden
 Architectural Digest, Sachzeitschrift
 Archival Disc, ein optischer Datenträger für Langzeit-Speicherzwecke (in Entwicklung)
 Artdirector im Bereich des Film- und Grafik-Designs, Werbung
 Artland Dragons, deutsche Basketballmannschaft in der Basketball-Bundesliga
 Audiodeskription
 Außendienst
 Autobahndreieck
 Automatisches Differenzieren
 Azul Linhas Aéreas (IATA-Code), brasilianische Fluggesellschaft
 Air Paradise (IATA-Code), ehemalige indonesische Fluggesellschaft
 Chevrolet AD, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1930
 Douglas A-1, ein ehemaliger Jagdbomber der US-amerikanischen Luftstreitkräfte
 Monogrammist AD (um 1500–nach 1540), deutscher Bildschnitzer, der mit AD seine Werke signierte

AD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Peterborough
 Norwegen: Fredrikstad in der Provinz Østfold
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Deutschland, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen
 Deutschland: Fahrzeuge der US-Streitkräfte in Deutschland (2000–2005)

A/D steht für:
 Analog-Digital, siehe Analog-Digital-Umsetzer

Ad steht für:
 Ad (Vorname), ein niederländischer, männlicher Vorname
 ʿĀd, ein im Koran erwähntes  Volk in Oman
 ʿĀd, der Sohn von Uz, der Sohn von Aram in der arabischen Tradition
 Werbung, als englische Abkürzung von Advertisement

A. D. steht für:
 Anno Domini, eine in christlichen Kalendern und früher gebräuchliche Jahresnummerierung anstelle von n. Chr.

a. D. steht für:
 außer Dienst, ein Zusatz einer Amtsbezeichnung

ad steht für:
 a dato (lateinisch „von diesem Datum an“), siehe Liste lateinischer Phrasen/A#A dato
 adolescent/adolescere (von lateinisch „heranwachsen“), siehe Adoleszenz
 adult (von lateinisch „erwachsen“), in der Biologie die Lebensphase nach Eintritt der Geschlechtsreife eines Tieres
 lateinisch für die Präposition „an“, „bei“, „zu“, siehe auch Wiktionary: ad

.ad steht für:
 .ad, die Top-Level-Domain des Fürstentums Andorra

Siehe auch:
 Adt
 At

AD